Petrinja, grad u Hrvatskoj
 Petrinja (Bosanska Kostajnica, BiH), naselje u općini Bosanska Kostajnica, BiH